NS:

 NS — Север-Юг — международный транспортный коридор (страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии — европейская часть Российской Федерации — Каспийское море — Иран — Индия, Пакистан и другие);
 сокращение от National Socialism
 сокращение от , название записи в DNS, указывающий на DNS-сервер (сервер имён) для данного домена; либо сокращённое наименование собственно DNS-сервера.
 National Semiconductor
 NS, Nord Stream — Газопровод из России в Евросоюз по дну Балтийского моря
 NS — нитрид серы.
 NS Commander — типовой танкер типа Афрамакс.
 Кузнецов, Ярослав Владимирович — российский киберспортсмен, выступавший под ником «NS».